L5 может означать:
 L5 (двигатель) — конфигурация двигателя внутреннего сгорания.
 L5 (телесериал) — научно-фантастический телесериал 2012 года.
 L5 — одна из точек Лагранжа.
 L5 —одно из наименований проекта OneWeb